Ґлінкі-Рафали (пол. Glinki-Rafały) — село в Польщі, в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства. 
 Рафали (пол. Rafały) — село в Польщі, в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства. 
 Краснодемби-Рафали (пол. Krasnodęby-Rafały) — село в Польщі, в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства.